Даниэла Ирашко-Штольц (; род. 21 ноября 1983 года, Айзенэрц, Австрия) — австрийская прыгунья с трамплина, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года, двукратная чемпионка мира в прыжках с трамплина (на нормальном трамплине в 2011 году; в командном первенстве в 2021 году), многократный призёр чемпионатов мира. Многократная победительница турниров FIS (2000, 2001, 2002, 2005, 2010 — в личном первенстве и 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 — в командном первенстве), серебряный призёр (2011 — в личном первенстве) и бронзовый призёр (1999 — в личном первенстве). Победительница Континентального кубка по прыжкам с трамплина (2009/10, 2010/11). Неоднократная победительница этапов Кубка мира. Победительница Кубка мира 2014/2015.

Ирашко-Штольц также профессионально занималась футболом. Играла на позиции вратаря за женскую команду футбольного клуба «Ваккер».

Личная жизнь 
Даниэла Ирашко открытая лесбиянка. Она совершила каминг-аут в феврале 2012 года. 31 августа 2013, в Инсбруке, она заключила гражданское партнёрство со своей многолетней спутницей жизни Изабелой Штольц (Isabela Stolz) и добавила к своей фамилии фамилию супруги.

Все победы в Континентальном кубке

Участие в чемпионатах мира

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Даниэлы Ирашко
 Профиль на FIS

Прыгуны с трамплина по алфавиту
Прыгуны с трамплина Австрии
Чемпионы мира по прыжкам с трамплина
Футболисты по алфавиту
Футболистки Австрии
Футбольные вратари
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2014 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2022 года